Ghost House (computerspel)
Ghost House (film), een film van William C. de Mille